Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BB&T Atlanta Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Američan Andy Roddick, který na US Open 2012 ukončil profesionální kariéru.

Po dvou předchozích finálových účastech vyhrál soutěž dvouhry nejvýše nasazený hráč John Isner se Spojených států. V bitvě o titul zdolal jihoafrickou turnajovou dvojku Kevina Andersona po těsném třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 7–6, když všechny sady rozhodla zkrácená hra. John Isner tak získal druhý singlový titul sezóny a celkově sedmý kariérní.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'John Isner (vítěz)
  Kevin Anderson (finále)
  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
  Igor Sijsling (2. kolo)
  Lu Jan-sun (2. kolo)
  Mardy Fish (1. kolo)
  Lleyton Hewitt (semifinále)
  Jevgenij Donskoj (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Atlanta Open
ATP World Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013